Сергей Васильевич Шеховцов (9 декабря 1969, Сальск) — российский художник, скульптор, избравший в качестве основного материала поролон.

Биография 
Родился 9 декабря 1969 года в Сальске. Начав учёбу в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова, перевёлся на 3 курс в Художественный институт им. Сурикова (мастерская Николая Андронова), который окончил  в 1996 году.

В конце 1990-х обитал в сквоте на Бауманской в Москве, наряду с Авдеем Тер-Оганьяном, Владимиром Анзельмом, Валерием Кошляковым, Владимиром Дубоссарским, Юрием Шабельниковым.

В 2004 году инсталляция С. Шеховцова «Кинотеатр» представляла Россию на биеннале современного искусства в Сан-Паулу, Бразилия.

В 2013 году Сергей Шеховцов разработал призовую статуэтку ежегодной премии «The Art Newspaper Russia»: статуэтка выполнена из поролона в виде перекрещивающихся, как стрелки часов Биг-Бена и Спасской башни Кремля, что «подчеркивает синхронизацию России с мировым художественным процессом».

Живёт и работает в Москве.

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва
 Государственный Центр современного искусства, Москва
 Московский музей современного искусства
 музей «Beelden aan zee», Голландия
 частные коллекции

Персональные выставки 
 2019 — «Бар MOSCOW LAND». Галерея JART, Москва.
2018 — «Погром». Галерея JART, Москва.
2011 — «Пена». Музей PERMM, Пермь.
 2008 — «Трон». Галерея XL, Москва.
 2006 — «Парк». Галерея Нины Лумер, Милан.
 2006 — «Мир поролона». Галерея Анна Нова, Санкт-Петербург.
 2006 — «Зоопарк». Галерея «Orel Art», Париж.
 2004 — «Эфемерное искусство». Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 2004 — «Попурри». Галерея «Риджина», Москва.
 2004 — «Золотая клетка». Галерея «Риджина», Москва.
 2004 — «Певица». Государственная Третьяковская галерея, Москва
 2003 — «Элитное занятие» (совм. с В. Кошляковым). Галерея «Риджина», Москва.
 2002 — «Мочалки». Галерея «Риджина», Москва.
 2002 — «Губчатые». Галерея «Риджина», Москва.

Избранные групповые выставки 
 2013 — «Сны для тех, кто бодрствует». Московский музей современного искусства

Ссылки 
 С. Шеховцов на сайте проекта «Русское бедное»

Источники 

Современные художники России
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Премия «Соратник»